Europamästerskap 1995 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 1995
Europamästerskapen i fälttävlan 1995
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1995
Europamästerskapen i konståkning 1995
Europamästerskapen i simsport 1995
Europamästerskapen i skidskytte 1995
Europamästerskapet i basket för herrar 1995
Europamästerskapet i basket för damer 1995
Europamästerskapet i fotboll för damer 1995
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1995
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1995
Europamästerskapet i ishockey för damer 1995
Öppna Europamästerskapet i innebandy för herrar 1995
Öppna Europamästerskapet i innebandy för damer 1995